Gharbouz est le nom donné aux figues séchées que l'on trouve surtout dans le Sud de la Tunisie et plus spécifiquement dans la région de Beni Khedache.

Notes et références 

Gastronomie tunisienne